Cercle Sportif Pays Vert Ostiches-Ath is een Belgische voetbalclub uit Aat en Ostiches. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 9245 en heeft groen, wit en rood als kleuren. De huidige club ontstond in 2015 uit de fusie van FC Ostiches en Géants Athois.

Geschiedenis
Football Club Ostiches sloot zich op 19 juli 1991 aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg stamnummer 9245 toebedeeld. Het speelde heel zijn bestaan in de Henegouwse provinciale reeksen. Tegen 2015 was de club opgeklommen tot Eerste provinciale. Na het faillissement van buur Géants Athois besloten beide clubs om een fusie aan te gaan en onder het stamnummer van FC Ostiches verder te gaan. De fusieclub kreeg de naam Cercle Sportif Pays Vert Ostiches-Ath. In het seizoen 2017/18 werd de club kampioen in Eerste provinciale waardoor er maar enkele jaren na het verdwijnen van Géant Athois weer een team uit Aat zou deelnemen aan de nationale reeksen. Het eerste seizoen in Derde klasse amateurs verliep probleemloos met een knappe zesde plaats. Het volgende seizoen verliep moeizamer met een twaalfde plaats.

Resultaten

Externe links 
 Officiële website

Ostiches
Sport in Aat
Sportvereniging in Henegouwen